Depew kan syfta på:

 Chauncey Depew (1834–1928), en amerikansk republikansk politiker
 Depew, New York
 Depew, Oklahoma